Verenigde Staten
Orland (Californië), plaats in Glenn County 
Orland (Indiana)
Orland (Maine)
Noorwegen
Ørland, Noorwegen